Виктор Ульоа (; 4 марта 1992, Сьюдад-Хуарес, Чиуауа, Мексика) — мексиканский и американский футболист, полузащитник клуба MLS «Интер Майами».

Клубная карьера 
Ульоа — воспитанник клуба «Даллас». Клуб подписал его как  30 июля 2010 года, но выступать он имел право с сезона 2011. 23 октября 2011 года в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс» он дебютировал в MLS. В 2014 году Виктор завоевал место в основе и по итогам сезона стал рекордсменом, проведя на поле более 2000 минут в сезоне, что является наивысшим достижением среди воспитанников клубов США. 19 сентября 2015 года в поединке против «Спортинг Канзас-Сити» Ульоа забил свой первый гол за «Даллас».

12 декабря 2018 года Ульоа был приобретён клубом-новичком MLS «Цинциннати» за $150 тыс. общих распределительных средств, которые могли возрасти ещё на $100 тыс. в зависимости от выступления игрока. За новообразованную франшизу он дебютировал в её первом матче в лиге, 2 марта 2019 года против «Сиэтл Саундерс», в котором вышел в стартовом составе. 6 июля 2019 года в матче против «Хьюстон Динамо» он забил свой первый гол за «Цинциннати». По окончании сезона 2019 контракт Ульоа с «Цинциннати» истёк.

11 ноября 2019 года «Цинциннати» обменял права на Ульоа и первый пик Драфта возвращений MLS 2019 в новообразованный «Интер Майами» на $50 тыс. общих распределительных средств, пик третьего раунда Супердрафта MLS 2020 и 26-й пик Драфта возвращений MLS 2019. 1 марта 2020 года он участвовал в дебютном матче новой франшизы в лиге, соперником в котором был «Лос-Анджелес». По окончании сезона 2021 «Интер Майами» не стал продлевать контракт с Ульоа, но 12 декабря 2021 года клуб подписал с игроком новый двухлетний контракт, до конца сезона 2023.

Достижения 
  «Даллас»
 Обладатель Открытого кубка США: 2016
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Мексики
Футболисты США
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Цинциннати»
Игроки ФК «Интер Майами»